Собрание Аянов Иордании () — верхняя палата Парламента Иордании.

История 
25 мая 1946 Хашимитское Королевство Иордания объявило о своей независимости. В том же году была принята Конституция Иордании, согласно которой законодательная власть находится в ведении Парламента, поделённого на Собрания Аянов и на Палату Представителей, а также Короля. Состоит из 75 сенаторов, назначаемых Королём, и не может быть размером более, чем половина Палаты Представителей, срок созыва — 4 года. Минимальный возраст сенатора — 40 лет, при этом сенатор не может состоять на государственной службе. Назначаются из числа бывших служащих следующих категорий: министров, послов и полномочных представителей, председателей Палаты представителей, председателей и судей кассационных, гражданских и шариатских судов, офицеров в отставке в звании генерал-лейтенанта, бывших членов с не менее чем 2 сроками, персоналий с заслугами перед нацией и государством.

Председатели 

 Тавфик Абу аль-Худа
 Ибрахим Хашим
 Самир ар-Рифаи (старший)
 Саид аль-Муфти
 Бахджат ат-Тальхуни
 Ахмад Таравна
 Ахмад аль-Лавзи
 Зайд ар-Рифаи
 Тахер аль-Мазри
 Абдуррауф ар-Равабде
 Фейсал аль-Файез

Примечания  

Парламент Иордании
Верхние палаты парламентов по странам
Появились в 1947 году
1940-е годы в Иордании